Essendo la prima edizione del torneo non si ha alcuna detentrice del titolo.

In finale Simona Halep ha sconfitto Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Naomi Ōsaka (semifinale, ritirata)
  Simona Halep (Campionessa)
  Veronika Kudermetova (finale)
  Camila Giorgi (ritirata)
  Ljudmila Samsonova (primo turno)

  Viktorija Golubic (quarti di finale)
  Tereza Martincová (primo turno)
  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Alison Riske (primo turno)

Wildcard 

  Seone Mendez (primo turno)
  Lizette Cabrera (primo turno)

  Arina Rodionova (primo turno)

Alternate 
  Lauren Davis (primo turno)

Qualificate 

  Viktória Kužmová  (primo turno)
  Anna Bondár  (secondo turno)
  Zheng Qinwen (semifinale)

  Nao Hibino  (primo turno)
  Lesley Pattinama Kerkhove  (secondo turno)
  Destanee Aiava  (primo turno)

Lucky loser 
  Mai Hontama (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Melbourne Summer Set 2022